Aero A-42, een Tsjechoslowaaks militair vliegtuig
Een verkeersweg:
A42 (Duitsland), zie Bundesautobahn 42
A42 (Frankrijk)
A42 (Groot-Brittannië)
A42 (Noord-Ierland)
A42 (Portugal)
A-42 (Spanje)